Михаил Алексеевич Чесноко́в (род. 11 февраля 1961 года) — советский футболист.

Карьера 
Дебют состоялся в 1977 году в калининградской «Балтике», где старшим тренером был его отец А. П. Чесноков. Сезон 1978 года начал в вологодском «Динамо», которое тренировал Юрий Севидов. В 16 матчах забил 6 мячей, в первом круге следующего сезона — 9, и был приглашен в московское «Торпедо». Из-за жесткой конкуренции среди нападающих вынужден был перейти в московский «Локомотив», а позже в «Динамо» (Москва).

В 1983 году в составе «Локомотива» стал обладателем Кубка Международного спортивного союза железнодорожников.

В 1984 году в составе московского «Динамо» стал обладателем Кубка СССР. В сезоне 1984/85 провёл две игры в розыгрыше Кубка обладателей кубков, отметился одним голом.

В 1985 году вернулся в Вологду, откуда после двух сезонов перешёл в «Факел», а позже в «Шинник».

В 1989 году выехал в Польшу, где продолжил карьеру в команде третьей лиги — эльблонгской «Олимпии». После окончания карьеры до 2000 года работал в российско-польской торговой фирме.

Вернувшись в 2000 году в Россию работал над организацией в Зеленоградске (Калининградская область) футбольной академии.

Ссылки 
 
 Чесноков — фамилия футбольная // программка матча «Локомотив» — «Динамо» (Ставрополь) от 14 октября 1981 года
 Павел Алёшин Как дела? Михаил Чесноков // Спорт-Экспресс от 28.07.2006

Футболисты СССР
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Сатурн-2»